Strzyżew puede hacer referencia a los siguientes lugares:

 Strzyżew, condado de Ostrów Wielkopolski, en el voivodato de Gran Polonia (centro-oeste de Polonia).
 Strzyżew, Voivodato de Lublin (este de Polonia).
 Strzyżew, Voivodato de Mazovia (centro-este de Polonia).
 Strzyżew, condado de Pleszew, en el voivodato de Gran Polonia (centro-oeste de Polonia).

Enlaces externos